Lamotte kan som auktorsförkortning betyda:

 Martial Lamotte
 Maxime Lamotte

Robotskapade auktorsförkortningar